Миннесота Твинс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 15
 Поражений: 7
 Процент побед: 68.18
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 121

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 136

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 115

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 93

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 125

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 112

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 12
 Очков пропущено: 13

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Нью-Йорк Янкиз — Миннесота Твинс 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Миннесота Твинс
МЛБ в сезоне 2004